Teplotních stupnic a jim odpovídajících teplotních stupňů existuje více:

 Kelvinova stupnice (absolutní, termodynamická) – kelvin: K
 Celsiova stupnice – stupeň Celsia: °C
 Fahrenheitova stupnice – stupeň Fahrenheita: °F
 Rankinova stupnice – stupeň Rankina: °Ra, °R
 Delisleova stupnice – stupeň Delisla: °De, °D
 Newtonova stupnice – stupeň Newtona: °N
 Réaumurova stupnice – stupeň Réaumura: °Ré, °Re, °R
 Rømerova stupnice – stupeň Rømera: °Rø

Související články 
 Teplota#Teplotní stupnice – přehledné tabulky

Stupnice
Jednotky teploty